Анандалахари (, ) — бенгальский и восточноиндийский музыкальный инструмент. Имеет бочкообразный корпус, открытый с одной стороны, и закреплённую на «днище» единственную струну — одинарную или двойную. Родственен южноиндийскому пуллуван-кудаму, анандалахари часто аккомпанирует танцу и может исполнять как мелодию, так и ритм.

Название «анандалахари» означает «волны радости», в народе этот инструмент именуется звукоподражательно: губгуби и кхамак.

Корпус инструмента деревянный, открытый с обеих сторон; в нижней и верхней части с помощью кожаного обруча и шнуров закрепляется мембрана. У некоторых инструментов верхняя мембрана имеет отверстие, у других — нет; у старых инструментов она может вовсе отсутствовать. Жильная струна закрепляется на днище с помощью куска бамбука или другого материала. Второй конец струны закрепляется внутри медного горшочка.

Бочку помещают в левую подмышку, горшочек берут в левую руку и натягивают им струну, а правой рукой играют на струне с помощью плектра. Этот инструмент полюбился музицирующим мистикам, баулам.

Закс считал, что анандалахари и родственные ему инструменты представляют отдельный чисто индийский класс щипковых мембранофонов, но этномузыколог  и другие показали, что все они являются чистыми хордофонами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Щипковые музыкальные инструменты
Индийские музыкальные инструменты